Мухачёв — русская фамилия. Известные носители:

 Мухачёв, Андрей Сергеевич (род. 1980) — российский хоккеист.
 Мухачёв, Аркадий Васильевич (1910—1958) — полный кавалер ордена Славы.
 Мухачёв, Борис Иванович (1931—2016) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор.
 Мухачёв, Вадим Владимирович (род. 1945) — советский и российский ученый. Доктор философских наук, профессор. 
 Мухачев, Петр Матвеевич (1861—1935) — инженер, один из основоположников российского паровозостроения.
 Мухачёв, Роман Владимирович (род. 1971) — советский и российский музыкант, композитор и аранжировщик.
 Мухачёв, Станислав Сергеевич (род. 1985) — российский и болгарский профессиональный хоккеист и тренер.
 Мухачёв, Яков Иванович (1913—1981) — советский генерал-майор.

Мухачёва 
 Мухачёва, Любовь Алексеевна (род. 1947) — советская лыжница, олимпийская чемпионка.